Гимн Союза Мьянма — патриотическая песня «До скончания веков мы будем любить нашу Мьянму», написанная в 1930 г. композитором Схая Тином. Мелодия будущего гимна была впервые публично исполнена самим композитором 20 июля 1930 г., в 5 часов вечера в центре Рангуна (тогда резиденции колониальных властей), у подножия буддийской ступы Шведагон — национального символа Бирмы.

После подписания англо-бирманского соглашения о предоставлении Бирме независимости в 1947 г. специально сформированный комитет по национальным символам утвердил патриотическую композицию, полтора десятилетия объединявшую борцов за независимость страны, в качестве официального гимна молодого бирманского государства, а Схая Тин в награду за её создание получил от правительства премию в 1000 кьят.

Композиция «До скончания веков мы будем любить нашу Мьянму», в отличие от национального флага и герба, неоднократно изменявшихся правящими режимами на протяжении новейшей истории страны, пережила два военных переворота (1962 и 1988) и продолжает оставаться официальным гимном Союза Мьянма по сей день.

Мьянманский гимн исполняется сидя. После его исполнения, по традиции, певец обязан поклониться в знак уважения к стране и её народу.

Текст гимны 
Русский текст в данном разделе выполнен по английскому переводу.

На бирманском языке

В других транскрипциях

Русский перевод 
Где торжествуют справедливость и независимость
(Это наша страна… наша земля.)
Где торжествуют равноправие и верная политика,
Ведущая людей к мирной жизни
(Это наша страна… наша земля.)
Мы торжественно обещаем сохранить,
Союз, [наше] наследие, навсегда.

(До конца света, Мьянма,
Наше истинное наследство от предков, мы [будем] любить и ценить её!)
Мы будем сражаться и отдадим наши жизни за союз,
Эту страну и наши собственные земли,
За её процветание мы ответственно встанем
Как один на службу нашей драгоценной земле.
|}

Примечания

Ссылки 
 Szbszig — исполнение гимна Бирманского Союза )

Мьянма
Государственные символы Мьянмы
Песни 1930 года